Гонсалес де Ермосійо, Хосе Марія — маршал, борець за незалежність Мексики від іспанської корони.
 Ермосійо (, місто-Сонце) — місто на північному заході Мексики, адміністративний центр штату Сонора.
 Ермосійо (аеропорт)